Солейа́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Кастеллан. Округ коммуны — Кастелан.

Код INSEE коммуны — 04210.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 111 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 67 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 50 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 50 активных работали 47 человек (26 мужчин и 21 женщина), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 17 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская часовня Сен-Пьер (XII—XIII века)
 Часовня Нотр-Дам-дю-План (XIII век)
 Часовня Сен-Барнабе

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки